Anne Brasseur (1950) – politica lussemburghese
 Charles Étienne Brasseur de Bourbourg (1814-1874) – archeologo ed etnografo belga
 Claude Brasseur (1936-2020) – attore francese
 Henri Brasseur (1918-1981) – pittore e fotografo belga
 Isabelle Brasseur (1970) – pattinatrice su ghiaccio canadese
 Pierre Brasseur, nome d'arte di Pierre-Albert Espinasse (1905-1972) – attore cinematografico e teatrale francese